Politiezone Antwerpen, een Belgische politiezone, of
 Zone Stad, een Vlaamse politieserie.